Кадарићи могу бити:

 Кадарићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Кадарићи (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ